Duinpoort (Deventer), voormalige stadspoort in Deventer
 Duinpoort (ecoduct), natuurbrug over de spoorlijn Haarlem - Zandvoort